Losonc steht für:
 Losonc, ungarischer Name der Gemeinde Lučenec in der Slowakei
 Losonc, bis 1907 ungarischer Name der Gemeinde Lošonec in der Slowakei